Причард има више значења:
 Причард (Западна Вирџинија)
 Причард (Алабама)